Sagem myX6-2 — мобильный телефон фирмы Sagem.

Мобильные телефоны Sagem